Ladin může být
 příslušník rétorománského národa Ladinů, užívající ladinštinu
 Ladin (geologie), geologické období pojmenované podle národa Ladinů
 Usáma bin Ládin a další členové jeho rodiny
 jedna z domáckých podob jména Ladislav

Související články 
 Ladín